Félines est un nom propre qui peut désigner plusieurs communes françaises :

 Félines (Ardèche), commune française du département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Félines (Haute-Loire), commune française du département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Félines-Minervois, commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Félines-sur-Rimandoule, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Félines-Termenès, commune française du département de l'Aude, en région Occitanie.